— японский сэйю и актёр. В настоящий момент он работает на Aoni Production, а также является ведущим радиошоу Bleach B-Station. Морита наиболее известен благодаря роли Тидуса из игры Final Fantasy X и Ичиго Куросаки в аниме «Блич», за что получил награду «Лучший начинающий актер» на Seiyu Awards в 2007 году. По словам Тайто Кубо (автора манги «Блич»), Масакадзу Морита — очень энергичный, дружелюбный и открытый человек.

Озвученные роли

Аниме 
 Akatsuki no Yona — Кидзя
 Ace of Diamond — Коитиро Тамба
 Baccano! — Клэр Стенфилд
 BECK — Хёдо Масару
 Death Parade — Татэиси Юсукэ
 Hakkenden: Eight Dogs of the East (2013) — Хадзуки
 Kuroko's Basketball — Хаидзаки Сёго
 Kiniro no Corda — Кадзуки Хихара
 Mobile Suit Gundam SEED Destiny — Ауэль Нейдер
 Major — Тосия Сато
 One Piece — Марко
 Onmyou Taisenki — Якумо Ёсикава
 Rage of Bahamut: Genesis — Азазель
 Prince of Tennis — Тасиро
 Ring ni kakero — Рюдзи Таканэ
 Saint Seiya — Пегас Сэйя
 Sengoku Basara — Кэйдзи Маэда
 Sonic X — Взрослый Крис
 Tiger & Bunny — Барнаби Брукс Мл.
 World Trigger — Сюдзи Мива
 Xenosaga: The Animation — Лейтенант Виргиль
 «Бакуман» — Кадзуя Хирамару
 «Блич» — Ичиго Куросаки, пустой Ичиго

Видеоигры 
 Bungo and Alchemist — Котаро Такамура
 Dissidia: Final Fantasy — Тидус
 Dynasty Warriors 5 — Pang De
 Final Fantasy VIII — Зелл Динкт
 Final Fantasy X — Тидус
 Final Fantasy X-2 — Тидус, Сюйин
 Genshin Impact — Тома
 Kingdom Hearts — Тидус
 Riviera: The Promised Land — Леда
 Sengoku Basara 2 — Кэйдзи Маэда
 Summon Night: Swordcraft Story 2 — Леки
 Tokimeki Memorial Girl’s Side: 2nd Kiss — Саэки Тэру
 Yo-Jin-Bo: The Bodyguards — Сирануй Ёдзабуро

Drama CD 
 Special A — Тадаси Карино

Примечания

Ссылки 
  Морита Масакадзу на сайте компании Aoni Production.